Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Gene Mayer 6-4, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Gene Mayer (finale)
 Harold Solomon (semifinali)
 Brian Gottfried (secondo turno)

 Eliot Teltscher (primo turno)
 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Wojciech Fibak (secondo turno)
 Victor Amaya (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1980